Сфенакодонты  — клада синапсид из группы эупеликозавров. Согласно определению Amson & Laurin, 2011, сфенакодонты являются крупнейшей кладой, включающей Haptodus baylei, Haptodus garnettensis и Sphenacodon ferox, но не Edaphosaurus pogonias. Таким образом, в состав сфенакодонтов попадают не только «традиционные» представители (Sphenacodontidae и сходные с ними по уровню организации таксоны), но и их потомки — терапсиды, в том числе млекопитающие.

Примитивные сфенакодонты 
Хищные формы, обычно крупного размера (до 4—4,5 метров). Зубы сидят в глубоких ячейках, есть клыкоподобные зубы верхней челюсти, зубы пильчатые. Из-за мощных клыков верхнечелюстная кость разрастается высоко вверх, отделяет слезную кость от наружных ноздрей. Челюстной сустав находится ниже уровня зубного ряда. Есть угловой отросток нижней челюсти и направленный вниз ретроартикулярный отросток. Это представляет раннюю стадию эволюции среднего уха млекопитающих. Конечности стройные, вероятно, животные были весьма подвижны.

Sphenacodontidae отличаются высокими остистыми отростками туловищных позвонков, образующих у ряда форм высокий «парус». Рода Bathygnathus, Neosaurus и Macromerion известны в основном по остаткам челюстей.

Примитивные сфенакодонты интересны как предки терапсид. Конкретные промежуточные формы между ними не найдены, но все анатомические особенности указывают на существование таких форм. Возможно, они обитали в тех областях, где захоронение ископаемых остатков было практически невозможным (например, вдали от водоёмов, на водоразделах), в то время как почти все эупеликозавры населяли зону влажного тропического климата и берега водоёмов.

Классификация 
Классификацию сфенакодонтов можно отобразить следующим образом:
   
  
 Клада Pantherapsida
 Семейство  Palaeohatteriidae
 Клада Sphenacodontoidea
 Семейство  Sphenacodontidae
 Клада Therapsida — Терапсиды

См. также 
 Haptodontinae

Примечания

Литература 
 
 Кэрролл, Р. Палеонтология и эволюция позвоночных. Т. 2. — : Мир, 1993. — с. 180—181.

Ссылки 
 http://www.paleofile.com/Demo/Mainpage/Taxalist/Pelycosaurs.htm.
 https://web.archive.org/web/20060503193950/http://www.palaeos.com/Vertebrates/Units/Unit390/100.html#Synapsida.
 https://web.archive.org/web/20060102034036/http://www.palaeos.com/Vertebrates/Units/Unit390/400.html#Sphenacodontia.
 https://web.archive.org/web/20070901000442/http://www.fmnh.helsinki.fi/users/haaramo/Metazoa/deuterostoma/chordata/Synapsida/Pelycosauria/Sphenacodontidae.htm.
 Synapsida: Sphenacodontia.
 Deuterostoma/Chordata/Synapsida/Pelycosauria/Sphenacodontidae.htm Sphenacodontidae - list of species.

 
Синапсиды пермского периода